Forte Belvedere (Firenze)
Forte Belvedere (Genova)
Forte Belvedere (Lavarone)